Galiano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 María Elena Galiano
 Emilio Fernández Galiano